Cox (Alicante), een gemeente in de Spaanse provincie Alicante
 Cox (Haute-Garonne), een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne
 Cox's Orange Pippin, een appelras
 cyclo-oxygenase (COX), een enzym met varianten COX-1 en COX-2
 Cytochroom-c-oxidase (COX of COX-complex), een eiwit dat door de celmembraan steekt (transmembraaneiwit)
 Cox Enterprises, een kabeltelevisiemaatschappij in de VS

Personen
 Archibald Cox, speciaal aanklager tijdens het Watergateschandaal
 Brian Cox (acteur), Schots acteur
 Britteny Cox, Australisch freestyleskiester
 Carl Cox, Brits techno-dj
 Courteney Cox, Amerikaans actrice
 David Cox, Brits statisticus
 Gerard Cox, Nederlands acteur
 Hiram Cox, Brits koloniaal bestuurder
 Jan Cox, Belgisch kunstschilder
 Leslie Reginald Cox, Brits malacoloog
 Madisyn Cox, Amerikaans zwemster
 Nikki Cox, Amerikaans actrice
 Paul Alan Cox, Amerikaans etnobotanicus
 Ryan Cox, Zuid-Afrikaans wielrenner
 Sjraar Cox, Nederlands burgemeester
 Theodorus Cox, Nederlands kunstsmid